Благове́щенск или го́род Благове́щенск — административно-территориальная единица и муниципальное образование (городской округ) в составе Амурской области России.

Административный центр — город Благовещенск.

История 
10 октября 1931 года был упразднён Амуро-зейский район. Его территория была распределена между Свободненским районом и Благовещенским городским советом депутатов.

Городской округ образован законом Амурской области от 14.03.2005 г. № 447-ОЗ «О наделении муниципального образования города Благовещенск статусом городского округа и об установлении его границ».

Население

Состав 
В состав городского округа входят 7 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Благовещенска

Городской округ город Благовещенск